L'Enfant grec est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Enfant grec, un album de bande dessinée de la série Alix (1980)
 L'Enfant grec, un roman de Vassilis Alexakis (2012)